El topónimo Golán puede hacer referencia a:

 Altos del Golán, región del Levante Mediterráneo.
 Golán (Laracha), aldea española de la parroquia de Soandres, del municipio de Laracha, provincia de La Coruña, Galicia.
 Golan (Mellid), parroquia civil española del municipio de Mellid, provincia de La Coruña, Galicia.